Хаскерхорн () — деревня в муниципалитете Фриске Маррен в провинции Фрисландия, Нидерланды. В 2017 году в деревне проживали 565 человек. 

До 1984 года деревня была частью муниципалитета Хаскерланд, затем до 2014 года, относилась к муниципалитету Скарстерлан.

Примечания

Внешние ссылки 
    

Населённые пункты Фрисландии